Akhnaton (drama)
 Ekhnaton ili Amenofis IV. - faraon iz 18. dinastije